Los proconsulinos (proconsulinae) son una subfamilia de primates proconsúlidos extintos. Se han encontrado sólo dos géneros fósiles: Proconsul y Ugandapithecus:
 Proconsulinae Leakey, 1963
 Proconsul Hopwood, 1933
 Proconsul africanus Hopwood, 1933
 Proconsul heseloni Walker et al., 1993
 Proconsul nyanzae Le Gros Clark & Leakey, 1950
 Ugandapithecus Senut, Pickford, Gommery y Kunimatsu, 2000
 Ugandapithecus major (Le Gros Clark e Leakey, 1950(=Proconsul major)
 Ugandapithecus gitongai Pickford y Kunimatsu, 2005

Enlaces externos 
 Mikko's Phylogeny Archive

Hominoidea
Mamíferos del Mioceno